L'amour libre est un mouvement social libertaire.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres :
 Amour libre (Käpy selän alla), film finlandais de Mikko Niskanen sorti en 1966 ;
 Amour libre (Amore libero), film italien de Pier Ludovico Pavoni sorti en 1974.